Элисон Краусс (; род. , Декейтер, Иллинойс, США) — американская скрипачка и исполнительница в стиле кантри, которая в 1990-е годы придала второе дыхание самому консервативному направлению этой музыки — стилю блюграсс.

Записывается с 14 лет. Её песни вошли в саундтреки более 60 фильмов.

Часто выступает с Робертом Плантом. В августе 2021 года Краусс объявила, что выпускает с ним сиквел альбома Raising Sand под названием Raise the Roof. В дополнение к альбому Краусс и Плант планируют тур на 2022 год.

Награды 
По состоянию на 2012 год в её активе имеется 27 наград «Грэмми» (с учётом наград, полученных в составе дуэтов) — больше, чем у любой другой женщины в истории.

Дискография 
 1985 — Different Strokes
 1987 — Too Late to Cry
 1989 — Two Highways
 1990 — I've Got That Old Feeling
 1992 — Every Time You Say Goodbye
 1994 — I Know Who Holds Tomorrow
 1997 — So Long So Wrong
 1999 — Forget About It
 2001 — New Favorite
 2004 — Lonely Runs Both Ways (совместно с «Union Station»)
 2007 — Raising Sand (с Робертом Плантом)
 2011 — Paper Airplane
 2017 — Windy City
 2021 — «Raise the Roof»

Примечания

Ссылки 
 Official site
 Rounder Records site for Alison Krauss
 Alison Krauss Official MySpace
 
 Official Alison Krauss & Robert Plant MySpace
 
 
 

Кантри-музыканты США
Певцы и певицы США
Скрипачи США
Лауреаты премии American Music Awards
Лауреаты премии «Грэмми»
Члены Grand Ole Opry
Блюграсс-музыканты
Лауреаты Country Music Association Awards
Награждённые Национальной медалью США в области искусств